José Miguel Pérez Pérez (Santa Cruz de La Palma, 1896 - Barranco del Hierro, Tenerife, 1936), polític canari i mestre.
 José Miguel Pérez Ruiz (Palma, 1976), futbolista mallorquí.